Замени́тели молока́ и сли́вок — искусственно созданные с использованием катализаторов и бактерий (в том числе и ГМО) или изменённые с целью длительного хранения и дальнейшего использования «молочные продукты», в процессе преобразования которых создаются совершенно новые промежуточные вещества и составы — отличные от исходного или первоначально-цельного и непереработанного оригинала в виде молока и/или сливок, — с иными физическими и химическими свойствами или характеристиками (как сгущённое молоко с сахаром, концентрированное молоко и сухое порошковое молоко, а также обезжиренное молоко, обрат или молочная сыворотка и т. п. сырьё, продукты и полуфабрикаты), которые в дальнейшем используются при производстве кулинарных изделий и блюд, употребляются в пищу в изменённом виде или используются для составления кормовых смесей, пищевых добавок, детского питания и иных целей; также используются в качестве кормовых продуктов при выкармливании животных (телят, поросят и т. д.).

Особенности 
, которые делятся на полимерные (полноценные по составу и на базе натуральных высококачественных продуктов, суспензий или растворов, концентратов и растворимых порошков), мономерные диетические (как натуральные и искусственно созданные протеины или белки и углеводы в гидролизованной форме) и питательные модули. Не всегда заменители молока и сливок напоминают цельное парное или сырое молоко и сливки по консистенции, виду или цвету и вкусу. В некоторых случаях в составе «заменителей» животного молока и сливок современных западноевропейских стран могут вноситься растительные или искусственно созданные протеины и жиры в гомогенизированном эмульсионно-подобном виде, однако — в зависимости от особенностей исторически сложившихся культурно-национальных традиций, убеждений и верований, по состоянию здоровья или по причине пристрастий и привычек, не у всех народов и не во всех странах мира к заменителям животного молока и сливок относятся разновидности растительного молока, хотя в современной Европе оно и используется в качестве суррогата молочных продуктов животного происхождения и особенно коровьего — ввиду наличия в нём непереносимой многими людьми лактозы.

Разновидности заменителей цельного молока и сливок 
В зависимости от культур и традиций к заменителям молока могут быть отнесены:
 молочная сыворотка;
 обрат;
 «порошковое молоко» (восстановленное из молочного порошка);
 растительное молоко, если оно не является общенациональным продуктом питания (как в странах Азии, Индонезии, доколумбовой Америки, отдельных районах Африки и т. д.) — где оно употребляется в качестве привычного и исторического продукта питания наравне с молоком животных или является основным;
 сгущённое молоко (с сахаром);
 сгущённое стерилизованное молоко (без сахара);
 коагулированное сгущённое молоко (без сахара);
 сливки приготовленные из обезжиренного молока с добавлением жира;
 искусственные сливки;
 порошковое сухое молоко;
 сухое молоко с сахаром;
 искусственное молоко с животными жирами;
 концентрированное молоко.

Заменители животного молока в диетологии 
По различным причинам отдельные персоны и группы людей могут отказываться от употребления животного молока, ища своеобразную пищевую альтернативу, среди которых можно выделить:
 этические убеждения — по причинам которых утверждается, что промышленное производство молока основано на эксплуатации и угнетении сельскохозяйственных животных, превращая «наших меньших братьев» в «машины для производства молока и мяса»; человек разрывает естественные связи, отнимая новорождённых телят от их матерей сразу после рождения; молочные коровы забиваются на говядину после трёх лет доения (при нормальной средней продолжительности жизни — 25 лет); большая часть телят, полученная от молочных коров, забивается на телятину через 2—3 недели после рождения, причём в этот период они не кормятся полноценной пищей, для изменения качеств мяса. В данном случает приверженцы веганства переходят на иные виды и продукты питания, не связанные с животными белками и жиром, ища альтернативу в растительном сырье.
 индивидуальная непереносимость лактозы — согласно чего некоторые люди с самого рождения не могут переваривать молочный сахар и соответственно имеют непереносимость к лактозе, а многие приобретают её с возрастом.
 аллергические реакции — вне зависимости от достаточности ферментов для расщепления лактозы и казеина, молоко для таких людей считается облигатным аллергеном и при употреблении молока вызывает различные формы негативных симптомов — как вялотекущих с преобладанием «астматического компонента», так и реактивных по-типу «отёка Квинке и крапивницы».
 персональное и/или коллективное убеждение, что потребление молока животных не подходит человеку и что для взрослой персоны потребление молока, предназначенного для детёнышей, неестественно.

См. также 

 Безлактозное молоко
 Сметанный продукт
 Биомедицинская инженерия
 Генетическая инженерия
 Генетически модифицированный организм
 Инженерная биология
 Искусственные органы и ткани
 Искусственное питание
 Программируемая материя
 Редактирование генома
 Синтетическая биология
 Стволовые клетки
 Тканевая инженерия
 CRISPR
 Птичье молоко

Примечания 

Пищевые заменители
Заменители молока
Вегетарианство
Диеты
Молоко